Die Saison 1962/63 war die siebte Spielzeit der drittklassigen Verbandsliga Westfalen. Meister wurde der Lüner SV, der auf den Aufstieg in die neu geschaffene Regionalliga West schaffte. Aus der Gruppe 1 stiegen der SVA Gütersloh, Preußen Hochlarmark und der VfL Resse 08, aus der Gruppe 2 Union Günnigfeld, der SV Langendreer 04 und SuS Menden 09 ab. Aus der II. Division West stiegen Eintracht Gelsenkirchen und die Sportfreunde Gladbeck in Gruppe 1 sowie der VfL Bochum, der Dortmunder SC 95 und der SV Sodingen ab. Aus den Landesligen stiegen in die Gruppe 1 der BVH Dorsten, der Herringer SV und SuS Lage und in die Gruppe 2 der VfL Hörde und der RSV Meinerzhagen auf.

Legende

Tabellen

Gruppe 1

Gruppe 2

Westfalenmeisterschaft 

Die beiden Gruppensieger ermittelten in einem Spiel auf neutralen Platz den Westfalenmeister. Das Spiel fand am 26. Mai 1963 in Hamm statt. Lünen gewann und qualifizierte sich für die Qualifikation zur Regionalliga West.

|}

Literatur 

Fußballsaison 1962/63
1963